

Santi 
 San Siagrio di Nizza († 787), vescovo di Nizza nell'VIII secolo, celebrato il 23 maggio;
 San Siagrio di Autun († 600 circa), vescovo di Autun nel VI secolo, celebrato il 2 settembre.

Altri 
 Flavio Siagrio (IV secolo), uomo politico romano;
 Flavio Afranio Siagrio (IV secolo), generale romano, parente di Flavio Siagrio; 
 Afranio Siagrio († 487), generale romano che regnò con il titolo di "re dei Romani" nel nord della Gallia;
 Siagrio, vescovo di Bourges fra il 518 circa ed il 523 circa.